Грефе () — немецкая фамилия.
 Грефе, Альбрехт фон (1828—1870) — основатель современной офтальмологии.
 Грефе, Карл-Фердинанд фон (1787—1840) — немецкий хирург, офтальмолог, специализировался в области пластической и реконструктивной хирургии, основатель немецкой школы ринопластики.
 Грефе, Фёдор Богданович (1780—1851) — академик и заслуженный профессор СПб. университета по кафедре греческой словесности.
 Грефе, Хайнц (1908—1944) — оберштурмбаннфюрер СС.

 Грефе (герб) — польский дворянский герб.